Engels voor vers, fris
 Fresh (lied), een single van Kool & The Gang
 Fresh (1994), een Amerikaanse film geregisseerd door Boaz Yakin
 Fresh (2022), een Amerikaanse film geregisseerd door Mimi Cave